Jack Mullaney (1929-1982) – attore statunitense
Joe Mullaney (1925-2000) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

en:Mullaney